Randusari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Randusari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,80, long 111,20), 
 Desa Randusari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 110,08), 
 Kelurahan Randusari, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Randusari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,87, long 108,82), 
 Desa Randusari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,04, long 109,70), 
 Desa Randusari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Randusari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar